Konzack ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Konzack (1908–1997), deutscher Schauspieler
 Günter Konzack (1930–2008), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heidemarie Konzack (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Reinhard Konzack (* 1950), deutscher Künstlermanager und Kinobetreiber